Yoshisada Shimizu  född 1943, en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som Y. Shimizu och som upptäckare av 611 asteroider. Alla tillsamman med landsmannen Takeshi Urata.

Asteroiden 7300 Yoshisada är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Y Shimizu

Referenser 

Män
Födda 1943
WP:Projekt Japan
Japanska astronomer under 1900-talet
Japanska astronomer under 2000-talet
Levande personer